Čanisjte (makedonska: Čanište, Чаниште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Čanisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Čanisjte är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Margara,  meter över havet,  kilometer väster om Čanisjte. Närmaste större samhälle är Dobrusjevo,  kilometer väster om Čanisjte. 

Trakten runt Čanisjte består i huvudsak av gräsmarker. Trakten runt Čanisjte är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prilep (kommun)